
Termin CH3 ima više značenja.

 Metil grupa, hemijska grupa
 CH poštanska oblast, poštanski okrug u Engleskoj